Den 4. udgave af RideLondon Classique fandt sted den 30. juli 2016. Det var det trettende løb på UCI Women's World Tour-kalenderen 2016. Løbet endte med en spurt der blev vundet af Kirsten Wild, foran Nina Kessler og Leah Kirchmann.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

2016
Cykelløb i 2016